Марк Ефимович (Хаимович) Зак (род. 14 августа 1929 — 2 декабря 2011, Москва) — советский и российский киновед, кинокритик и историк кино, педагог. Доктор искусствоведения (1985). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1992).

Биография 
В 1952 году окончил киноведческий факультет ВГИКа.

Работал в Госфильмофонде, Институте истории искусств.

С 1974 года — научный сотрудник НИИ теории, истории кино (впоследствии НИИ киноискусства), с 1994 года — заместитель директора по научной работе. Преподавал киноведение во ВГИКе.

Автор более 15 книг, в том числе «Игорь Савченко» (1959, в соавторстве с Л. Парфеновым, О. Якубовичем-Ясным), «Юлий Райзман» (1962), «Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры» (1975), «Кино: личность и личное» (1980), «Кинорежиссура: опыт и поиск» (1983), а также многих статей по истории и теории кино.

Публиковался в журналах «Искусство кино», «Советский экран» и других.

Примечания

Ссылки 
 Библиография

Кинокритики России
Киноведы России
Кинокритики СССР
Киноведы СССР
Педагоги России
Преподаватели ВГИК
Выпускники киноведческого факультета ВГИКа
Доктора искусствоведения
Сотрудники Государственного института искусствознания